GR2 ou GR02 peut faire référence à :

Astronomie 
 (26141) 1994 GR2, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (15558) 2000 GR2, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Sports

Randonnée 
  en Catalogne ;
 Sentier de grande randonnée 2 en France.

Sport automobile 
 Fondmetal GR02, une formule 1 de l’écurie italienne Fondmetal.